Альбан Вермеш (; ) — венгерский пловец, бронзовый призёр соревнований «Дружба-84», серебряный призёр чемпионата Европы и летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Вермеш специализировался на плавании брассом. На летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале он представлял страну в плавании на 200 метров брассом, но по каким-то причинам не вышел на старт. На Московской Олимпиаде Вермеш выступал в плавании брассом на 100 и 200 метров. На дистанции 100 метров он был дисквалифицирован, а на 200 метрах ему с результатом 2:16,93 с удалось втиснуться между двумя советскими пловцами — олимпийский чемпионом Робертасом Жулпой (2:15,85 с) и бронзовым призёром Арсеном Мискаровым (2:17,28 с).

В 1983 году в Риме Вермеш стал серебряным призёром чемпионата Европы на своей любимой дистанции 200 метров брассом. В 1984 году в Москве на соревнованиях «Дружба-84» на этой же дистанции он завоевал бронзовую медаль.

Примечания 

Пловцы Венгрии
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года